

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 4 podstawowe
 Zygmuntów – część miasta Lublin
 Zygmuntów – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice
 Zygmuntów – część wsi Nieborów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Zygmuntów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki
 Zygmuntów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Zygmuntów – część wsi Szarbsko w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Zygmuntów – część wsi Ruda Jeżewska w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Zygmuntów – część wsi Gertrudów w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Zygmuntów – część wsi Lututów w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Zygmuntów – część wsi Marcelów w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice
 Zygmuntów – przysiółek wsi Wielka Wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Zygmuntów – część wsi Cichawa w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zygmuntów – część wsi Zwola w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Zygmuntów – część wsi Milęcin w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Zygmuntów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Zygmuntów – część wsi Sarnów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Zygmuntów – przysiółek  wsi Wola Szkucka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Zygmuntów – przysiółek wsi Ambrożów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Inne 
 Zygmuntów – przystanek kolejowy we wsi Zygmuntów
 Zygmuntów – miasto istniejące w 2. poł. XVIII w. na terenie gminy Szydłowiec

Zobacz też 
 Zygmuntowo, Zygmuntówek, Zygmuntówka, Zygmunty